Westmoreland megye (Virginia)
Westmoreland megye (Pennsylvania)